Dagang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dagang Dao, ö, Guangdong, 
 Dagang (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar